Ekaterina Aleksandrova era la detentrice del titolo e si è riconfermata battendo in finale Aljaksandra Sasnovič con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Ekaterina Aleksandrova (Campionessa)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Jennifer Brady (secondo turno)

 Alizé Cornet (secondo turno)
 Anna Blinkova (secondo turno)
 Tamara Zidanšek (primo turno)
 Bernarda Pera (secondo turno)

Qualificate 

  Nicole Gibbs (semifinale)
  Jessika Ponchet (secondo turno)

 Isabella Šinikova (primo turno)
 Yanina Wickmayer (primo turno)

Wild card 

  Ekaterina Aleksandrova (campionessa)
  Clara Burel (primo turno)
  Océane Dodin (secondo turno)

 Caroline Garcia (primo turno)
 Chloé Paquet (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2019